

Anno 
 169 o 169 a.C.

Codici 
 169  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Airali Observatory di Rosignano

Matematica 
 169 – numero